Steighof ist der Name folgender Orte:

 Steighof (Buchenbach), Ortsteil von Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Steighof (Münsingen), Ortsteil von Münsingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Steighof (Stockach), Ortsteil von Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg